Carlin de Almeida, nome artístico de Carlos Augustus de Almeida (Uberaba, 19 de junho de 1966)  é um violonista, cantor e compositor brasileiro.

Compôs diversas músicas em parceria com o letrista belo-horizontino Mauro Mendes.

Discografia 
”22ª. FAMPOP”
”21º FAMPOP”
”Uma viagem”
”Happy hour”
”Parceria”

Violonistas de Minas Gerais
Cantores de Minas Gerais
Compositores de Minas Gerais
Naturais de Uberaba